La Dame de Monsoreau est un roman historique d'Alexandre Dumas publié en 1846 puis adapté pour le théâtre par l'auteur en 1850.

Il a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, parmi lesquelles  :
La Dame de Monsoreau, court métrage muet français d'Émile Chautard (1913)
La Dame de Monsoreau, film muet français de Maurice Tourneur (1913)
La Dame de Monsoreau, film muet français de René Le Somptier (1923)
La Dame de Monsoreau, feuilleton télévisé français de Yannick Andréi (1971)
La Dame de Monsoreau, feuilleton télévisé russe de  (1997)
La Dame de Monsoreau, téléfilm français de Michel Hassan (2008).